Case Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Case Hill (Cortland County, New York)	
 Case Hill (Onondaga County, New York)